Graves steht für:
 Graves (Familienname), Familienname, zu Namensträger siehe dort
 Graves, Weinbaugebiet in Frankreich
 Graves-Nunatakker, Nunatakker im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Baron Graves, britischer Adelstitel
 Graves-Krankheit, anderer Name für Morbus Basedow
 Graves (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (ab 2016)

GRAVES steht als Abkürzung für:
 GRAVES (Grand Réseau Adapté à la Veille Spatiale), französisches Radarsystem

Siehe auch:
 The Graves

Abkürzung